Сокотла има више значења:

 Сокотла (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сокотла (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сокотла (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сокотла (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сокотла (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сокотла (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сокотла (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику